Vaugrenard ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Vaugrenard (* 1982), französischer Radsportprofi
 Yannick Vaugrenard (* 1950), französischer Politiker